Christus' Hemelvaartkerk (Maastricht), een voormalige rooms-katholieke kerk in de Maastrichtse wijk Pottenberg
 Christus' Hemelvaartkerk (Sittard), een rooms-katholieke kerk in de Sittardse wijk Vrangendael